Een melding die op een websites wordt geplaatst als er nog aan gewerkt wordt.
Under construction (Missy Elliott), album van Missy Elliott.
Under construction (Gentle Giant), album van Gentle Giant.
Under construction (Schugar/Schenker), album van Amy Schugar en Michael Schenker.
Under construction (platenlabel), Brits platenlabel.
Under construction (boek), boek van Stephen King.
Under Construction, Part II, album van Timbaland en Mangoo.